Abdul Diallo – calciatore burkinabè
Abdoulaye Diallo – nome di varie persone
Alpha Yaya Diallo – cantautore guineano
Amadou Diallo – studente liberiano, ucciso in circostanze controverse da quattro poliziotti della polizia di New York
Anthony Diallo – politico tanzaniano
Assane Diallo – atleta senegalese
Ayuba Suleiman Diallo – schiavo del XVIII secolo
Boubacar Diallo – calciatore guineano 
Boucader Diallo – calciatore maliano
Cellou Dalein Diallo – economista e politico guineano, Primo Ministro del 2004 al 2006
Drissa Diallo – calciatore guineano
Hama Arba Diallo – politico burkinabè
Hamed Diallo – ex calciatore ivoriano
Ibrahima Diallo – calciatore guineano
Issaga Diallo – calciatore francese
Lassana Diallo – calciatore maliano
Mamadou Alimou Diallo – calciatore guineano
Mamadou Diallo – ex calciatore senegalese
Mamadou Diallo – calciatore maliano
Marcel Diallo – ,musicista statunitense
Mariam Aladji Boni Diallo – politica beninese
Mohamed Ali Diallo – calciatore burkinabè
Mohammed Diallo – calciatore ivoriano
Moustapha Diallo – calciatore senegalese
Nafissatou Niang Diallo – scrittore senegalese
Omar Diallo – ex calciatore senegalese
Rabiatou Sérah Diallo – sindacalista guineano
Rouguy Diallo – triplista francese
Sadio Diallo – calciatore guineano
Saifoulaye Diallo – politico guineano
Salif Diallo – politico burkinabè
Sidibé Aminata Diallo – politica maliana
Souleymane Diallo – calciatore mauritano
Zakaria Diallo – calciatore senegalese